Слейд (также Слэйд; ) — английская фамилия саксонского происхождения. Значение однозначно неясно: «долина», «лощина», «узкая полоса лужайки или болота», «часть склона холма». Первые упоминания этой фамилии встречаются в юго-западной Англии, особенно в Девоне.

Фамилия 
 Слейд, Адольфус (1804—1877) — британский и турецкий адмирал.
 Слейд, Айзек (род. 1981) — американский музыкант-пианист, певец, сочинитель песен.
 Слэйд, Бернард (1930—2019) — канадский драматург и сценарист.
  (1835—1935) — медиум-мошенник.
  (род. 1993) — английский регбист.
  (род. 1955) — канадский математик.
 Слэйд, Джозеф Альфред (1824—1864) — американский возница дилижансов, сотрудник Pony Express, исследователь Дикого Запада, преступник (ганфайтер).
 Слейд, Дэвид (род. 1969) — британский кинорежиссёр.
 Слейд, Колин (род. 1987) — новозеландский регбист.
 Слейд, Крис (род. 1946) — валлийский барабанщик.
  (1892—1982; более известна как Мирабен) — последовательница Махатмы Ганди, политактивистка, писательница, дочь адмирала Эдмонда Слейда.
 Слейд, Макс Эллиотт (род. 1980) — американский актёр кино и телевидения.
 Слейд, Марк (род. 1939) — американский актёр кино и телевидения, художник и писатель.
  (род. 1960) — английский футбольный менеджер Второй Футбольной лиги Англии.
 Слейд, Томас (1703 или 1704—1771) — английский кораблестроитель и сюрвейер флота.
 Слейд, Уильям (1873—1941) — британский перетягиватель каната, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
  (1786—1859) — американский политик.
  (1788—1868) — английский адвокат и коллекционер, основатель .
  (1859—1928) — британский адмирал, начальник Управления военно-морской разведки Великобритании.
 Слейд, Эйси (род. 1974; наст. имя Эмиль Джон Шмидт-четвёртый) — американский певец, гитарист.

Прочее 
  —  и национальный памятник Ирландии в графстве Уэксфорд.
 Slade — британская рок-группа.

См. также 
 Слейт

Примечания